Krznarić steht für:
Davor Krznarić (* 1975), kroatischer Fußballspieler
Josip Krznarić (* 1993), kroatischer Fußballspieler